«Москва» — знищений ракетний крейсер проєкту 1164 під час російського вторгнення в Україну (2022)
 Москва — протичовновий крейсер проєкту 1123
 «Москва» — футбольний клуб в місті Москва
 «Москва» — кінотеатр в Одесі
 787 Москва — астероїд № 787, головний пояс Сонячної системи
 «Москва» — станція Алматинського метрополітену

Москва — місто федерального значення, столиця Росії, адміністративний центр Московської області
 Москва — річка, ліва притока Оки
 Москва — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область

Москва — колишня назва річки Сільський Потік, лівої притоки Тиси

Див. також 
 Море Москви — море на зворотньому боці Місяця
 Моква — річка в Росії, права притока Сейму
 Моква — мряка (мжичка), густий дрібний дощ
 Менеуз-Москва
 Московський
 Московиця